Чарльзтаун — название населённого пункта.

 Чарльзтаун () — первое европейское поселение, основанное на территории современной Южной Каролины в США. Современное название — Чарлстон ().
 Чарльзтаун (Массачусетс) — пригород Бостона, округ Мидлсекс, штат Массачусетс, США.